Henrik VI. je lahko:
 oseba:
 Henrik VI. Hohenstaufen (1165–1197).
 Henrik VI. Angleški (1421–1471)
 drame Shakespeara:
 Henrik VI. (prvi del)
 Henrik VI. (drugi del)
 Henrik VI. (tretji del)